O Ribeirão Três Poços é um ribeirão brasileiro que nasce na região leste do município fluminense de Volta Redonda, na divisa com o Pinheiral, e deságua no Rio Paraíba do Sul, sendo portanto um sub-afluente deste.

Ver também
 Rio Paraíba do Sul
 Bacia do rio Paraíba do Sul

Tres Poços
Tres Pocos